

Patronyme
 Antoine Busche, (1776-1856), haut fonctionnaire français, préfet du Premier Empire.
 Letitia Bushe (vers 1705-1710 - 1757), aquarelliste et miniaturiste irlandaise
 Matthew Busche, (1985- ), coureur cycliste américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme